Le  est la  du Challenge Yves du Manoir. Il met aux prises vingt-deux équipes invitées et le vainqueur de chaque poule s'affrontent en finale pour l'obtention du titre. Celle-ci est rejouée à l'issue du match nul entre les 2 finalistes : la compétition est finalement remportée par l'USA Perpignan.

Phase préliminaire 

Remarque : certains matchs sans enjeu n'ont pas été joués en fin de tournoi. L'attribution des points est la suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Finales

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Challenge Yves du Manoir 1934/35, sur rugbyarchive.net

1934-1935
Rugby à XV en 1934
Rugby à XV en 1935
Sport en France en 1934
Sport en France en 1935